Plaats in Indonesië
 Losari Kidul (Losari, Brebes), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Losari Kidul (Losari), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java